A9 puede referirse a:
 A9, un cohete alemán diseñado desde 1940 que nunca fue construido.
 Línea A9 (Córdoba), una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 a9.com, n motor de búsqueda de Internet lanzado en 2004 por la empresa Amazon.com.
 Autopista del Atlántico, también llamada A-9, una autopista situada en la comunidad de Galicia (España).
 A9, banda de J-Rock anteriormente conocida como Alice Nine.